Nido di nobili (Дворянское гнездо) è un film del 1969 diretto da Andrej Končalovskij, tratto dall'omonimo romanzo di Ivan Turgenev.

Trama

Note

Collegamenti esterni